Тара́зма — топоним.

 Таразма — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.
 Таразма — первоначальное название станции Брусничная в Муезерском районе Республики Карелия.

См. также 
 Таразмо — озеро в Суоярвском районе.